City Lights – film niemy z 1931 roku
 „City Lights” – singel piosenkarki Blanche
 City Lights – minialbum zespołu White Highway
 City Lights – minialbum Baekhyuna